Patriciado puede referirse a:

 Patriciado (Antigua Roma), orden social de la Antigua Roma compuesta por los descendientes de las treinta curias primitivas.
 Patriciado urbano, grupo social que se constituyó como clase dominante en las ciudades medievales de Europa Occidental y Central.
 Patriciado (Confederación Helvética), grupo de familias regidoras de varios cantones suizos durante el Antiguo Régimen.
 Patriciado (sociedad), asociación de miembros de una clase alta urbana alemana medieval.

Patriciados regionales:

 Patriciado de Núremberg
 Patriciado de Múnich
 Patriciado de Ulm
 Patriciado de Ratisbona
 Patriciado de Lucerna
 Patriciado de Augsburgo
 Patriciado de Fráncfort
 Patriciado de Köln